Il buon samaritano (Good Sam) – film del 1948 diretto da Leo McCarey
 Good Sam – serie televisiva statunitense del 2022